La autovía de circunvalación de Vigo (VG-20) es una autovía española que rodea a la ciudad de Vigo por el sur, en la provincia de Pontevedra. Comienza a las afueras de la ciudad y la rodea hasta conectar con la AP-9 al este de la ciudad.

Está pendiente de construcción un túnel bajo el Parque de Castrelos que uniría la Avda. de Madrid (principal entrada al Centro de Vigo desde el Este) con el Primer Cinturón.

Su construcción comenzó hacia la prolongación de la AP-9 hasta Tuy, en 2001, con un coste estimado de 30.000 millones de pesetas (~180M€). Entró completamente en servicio en noviembre de 2005, tras invertirse unos 122 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento de España.  Una década después, la VG-20 se encontraba con sus niveles más bajos de tráfico desde su puesta en funcionamiento.

Intensidad de tráfico

Tramos

Véase también 
 AG-57
 Autopista del Atlántico
 Puerto de Vigo

Referencias 

Autovías urbanas de Vigo